Уапала има више значења:

 Уапала (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уапала (Лас Минас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику